San Manuel peut désigner :

États-Unis 
 San Manuel (Arizona)

Honduras 
 San Manuel (Cortés)

Philippines 
 San Manuel (Isabela)
 San Manuel (Pangasinan)
 San Manuel (Tarlac)